Strassman ist der Familienname folgender Personen:
 Karen Strassman (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 David Strassman (* 1957), US-amerikanischer Bauchredner und Stand-up-Comedian
 Marcia Strassman (1948–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Rick Strassman (* 1952), US-amerikanischer Psychiater
 Harvey D. Strassman (1922–2011), US-amerikanischer Psychiater

Siehe auch:
 Straßmann